PIVI steht für:
 Pipistrel Virus (ICAO-Code), slowenisches Ultraleichtflugzeug

Pivi ist der Familienname folgender Personen:
 Paola Pivi (* 1971), italienische Künstlerin

Abkürzung